Тарлєв — прізвище. 
 Тарлєв Василь Павлович (* 1963) — молдовський політик, прем'єр-міністр Молдови (2001-2008), співголова партії «Відродження», лідер громадського руху «Друзі Росії в Молодови». 
 Тарлєв Костянтин Сергійович (* 1987) — український шахіст, міжнародний майстер (2007).